Il doppio del torneo di tennis ATP Volvo International 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Rod Laver e Fred Stolle che hanno battuto in finale Bob Carmichael e Frew McMillan 7-6, 4-6, 7-5.

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Volvo International 1973